Јасен може бити:

 Јасен, биљка из рода дрвенастих скривеносеменица
 Бели јасен, врста дрвета
 Јасен (име), српско мушко име

или 

 Јасен (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Јасен (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Јасен (Власеница), насеље у општини Власеница, Република Српска, БиХ
 Јасен (Источна Илиџа), насеље у општини Источна Илиџа, Република Српска, БиХ

Види још 
 Јасење
 Јасик
 Јасенова
 Јасеново
 Јасеновац
 Јасеновик